Табита Джейн Кинг (урождённая Спрус; ; род. 24 марта 1949) — американская писательница и активистка, с 1971 года супруга писателя Стивена Кинга.

Биография 
Родилась в семье Сары Джейн  (1923–2007) и Рэймонда Джорджа  (1923–2014)Спрусов. Училась в Университете Мэна, где и познакомилась с будущим мужем — начинающим писателем Стивеном Кингом. Табита работала в университетской библиотеке, писала стихи и прозу, чем и привлекла внимание Стивена. В июне 1970 года у пары родился первенец — дочь Наоми, а 7 января 1971 года они поженились. 4 июня 1972 года на свет появился сын Джо, 21 января 1977 — Оуэн.

В автобиографии «Как писать книги» Стивен Кинг подробно описывает весомый вклад жены в написание ряда своих романов. В частности, та нашла в мусорной корзине черновик романа «Кэрри», который он посчитал неудачным, и настояла, чтобы Кинг дописал его. 

Табита имеет Почётную степень доктора гуманитарных наук.

Библиография

Романы 

 Small World, 1981
 Caretakers, 1983
 The Trap (так же публиковался под названием Wolves at the Door), 1985
 Pearl, 1988
 , 1993
 The Book of Reuben, 1994
 Survivor, 1997
 Candles Burning (в соавторстве с Майклом Макдауэллом), 2006

Нон-фикшн 

 Playing Like a Girl; Cindy Blodgett and the Lawrence Bulldogs Season of 93-94, 1994
 Mid-life Confidential: The Rock Bottom Remainders Tour America with Three Chords and an Attitude, 1994

Рассказы 

 The Blue Chair, 1981
 The Demonstration, 1985
 Road Kill, 1986
 Djinn and Tonic, 1998
 The Woman's Room, 2002
 Archie Smith, Boy Wonder, 2011

Поэзия 

 A Gradual Canticle for Augustine, 1967
 Elegy for Ike, 1967
 Note 1 from Herodotus, 1968
 Nonsong, 1970
 The Last Vampire: A Baroque Fugue, 1971

Сценарии 

 The Passion of Reverend Jimmy, (эпизод сериала «Королевский госпиталь», в соавторстве со Стивеном Кингом), 2004

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 Stephen & Tabitha King Foundation 
 Joseph Hillstrom King 
 Owen Phillip King

Табита
Писательницы США
Выпускники Мемориальной средней школы Джона Бапста
Выпускники Университета Мэна